Живоко́сть талы́шская, или Дельфи́ниум талы́шский () — вид многолетних травянистых растений из рода Живокость (Delphinium) семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Вид был впервые описан российским ботаником Н.Н. Цвелёвым в 1959 году.

Ботаническое описание 
Околоцветник со шпорцем зигоморфный; имеет пять лепестков; соцветие кисть. У листьев членение перистое, листья простые, имеют форма округлую форму. Листорасположение на побеге очерёдное. Плоды сухого типа; сухой листовки.

Распространение 
Обнаружен и описан на территории Талыша.

Примечания

Ссылки 

Живокость
Флора Талыша
Лекарственные растения
Эндемики Талыша